Анфилада има различни значения в зависимост от контекста:
 анфилада в архитектурата
 анфилада във военното дело